

Bande dessinée 
 Au nom de la loi est le titre du deuxième tome de la série de bande dessinée Agent 212.

Essai 

 Au nom de la loi. Justice et politique à Athènes à l'âge classique, un essai historique de Claude Mossé, Payot et Rivages, 2010.

Cinéma 
 Au nom de la loi, un film français de Maurice Tourneur, sorti en 1932.
 Au nom de la loi (In nome della legge), un film italien de Pietro Germi, sorti en 1949.

Télévision 
Trois séries télévisées ont pour titre Au nom de la loi :
 Au nom de la loi, (1958) série américaine marquant les débuts de l'acteur Steve McQueen.
 Au nom de la loi, un magazine télévisé d'investigations juridiques produit par la RTBF (1979-2004).
 Au nom de la loi, un feuilleton télévisé québécois, diffusé en 2005.

Notes et références